Красноарме́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Красноармейская улица — улица в Гродно.
 Красноармейская улица — улица в Минске.

Крым 
 Красноармейская улица — улица в Феодосии.
 Красноармейская улица — улица в Ялте.

Россия 
 Красноармейская улица — улица в Абакане.
 Красноармейская улица — улица в Астрахани.
 Красноармейская улица — улица в Белгороде.
 Красноармейская улица — улица в Благовещенске.
 Красноармейская улица — улица в Брянске.
 Красноармейская улица — улица во Владикавказе.
 Красноармейская улица — улица во Владимире.
 Красноармейская улица — улица в Воронеже.
 Красноармейская улица — улица в Выборге.
 В Екатеринбурге:
 Красноармейская улица;
 Красноармейская улица — прежнее название Тюменской улицы.
 Красноармейская улица — улица в Ижевске.
 Красноармейская улица — улица в Йошкар-Оле.
 Красноармейская улица — улица в Камне-на-Оби.
 Красноармейская улица — улица в Кирове.
 Красноармейская улица — улица в Костроме.
 Красноармейская улица — улица в Краснодаре.
 Красноармейская улица — прежнее (в 1930—1939 гг.) название улицы Дубровинского в Курске.
 В Липецке:
 Красноармейская улица — прежнее (до 1964 г.) название Бригадной улицы;
 Красноармейская улица — исчезнувшая улица.
 Красноармейская улица — улица в Луге.
 Красноармейская улица — прежнее (в 1931—1948 гг.) название улицы Малыгина в Махачкале.
 Красноармейская улица — улица в Медвежьегорске.
 Красноармейская улица — улица в Москве.
 Красноармейская улица — прежнее название улиц Вологирова и Отарова в Нальчике.
 Красноармейская улица — улица в Новороссийске.
 Красноармейская улица — улица в Новосибирске.
 Красноармейская улица — улица в Новочеркасске.
 Красноармейская улица — улица в Орле.
 Красноармейская улица — улица в Пензе.
 Красноармейская улица — улица в Пскове.
 Красноармейская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Красноармейская улица — улица в Салавате.
 Красноармейская улица — улица в Самаре.
 
 Красноармейская улица — прежнее название Владимирской улицы в Кронштадте.
 Красноармейская улица — улица в Саранске.
 Красноармейская улица — улица в Симферополе.
 Красноармейская улица — улица в Сочи.
 В Томске:
 Красноармейская улица;
 Красноармейский переулок.
 Красноармейская улица — улица в Хабаровске.
 Красноармейская улица — улица в Челябинске.
 Красноармейская улица — улица в Ярославле.
 Красноармейская улица — прежнее название Крестовоздвиженской улицы в Тутаеве.

Украина 
 Красноармейская улица — прежнее название Стрелецкой улицы в Виннице.
 Красноармейская улица — прежнее название Просветительской улицы в Днепре.
 Красноармейская улица — улица в Донецке.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Митрополита Шептицкого в Житомире.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Полины Шило в Запорожье.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Героев Небесной Сотни в Каменеце-Подольском.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Олексы Сокола в Каменском.
 В Киеве:
 Красноармейская улица — название Большой Васильковской улицы в 1919—2014 годах.
 Красноармейская улица — прежнее название Пойменной улицы (Дарницкий район, пос. Бортничи).
 Красноармейская улица — прежнее название Армейской улицы в Константиновке.
 Красноармейская улица — прежнее название Правобережной улицы в Кременчуге.
 Красноармейская улица — прежнее название Веселотерновской улицы в Кривом Роге.
 Красноармейская улица — прежнее название Абрикосовой улицы в Кропивницком.
 Красноармейская улица — улица в Луганске.
 Красноармейская улица — прежнее название Готфейской улицы в Мариуполе.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Дмитрия Коряка в Полтаве.
 Красноармейская улица — прежнее название Петропавловской улицы в Прилуках.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Евгения Котляра в Харькове.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Украинской Армии в Херсоне.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Добровольческих Батальонов в Черкассах.
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Героев Майдана в Черновцах.

Казахстан 
 Красноармейская улица — прежнее название улицы Панфилова в Алма-Ате.

См. также 
 Красноармейский мост
 Красноармейский проспект
 Красноармейское шоссе
 Улица Красной Армии
 Красногвардейская улица